Juan Eduardo Esnáider (Mar del Plata, Argentina, 5 de março de 1973) é ex-futebolista argentino. Juan era centro-avante e seu primeiro clube foi o Club Ferro Carril Oeste.

Carreira internacional 
Esnáider representou a seleção argentina em três ocasiões, sua estreia em 1995.

Clubes

Títulos

Campeonatos nacionais

Copas internacionais 

Naturais de Mar del Plata
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Ferro Carril Oeste
Futebolistas do Real Madrid Castilla Club de Fútbol
Futebolistas do Real Madrid Club de Fútbol
Futebolistas do Real Zaragoza
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Futebolistas do Real Murcia Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético Newell's Old Boys
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol